Дэрмэнешти () — город в Румынии в составе жудеца Бакэу.

История 
В 1434 году здесь состоялось сражение между братьями Ильёй и Штефаном, после победы в котором Штефан стал господарем Молдавии.

Долгое время это была обычная сельская местность. Статус города коммуна Дэрмэнешти получила в 1989 году.

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Бакэу (жудец)